

Sobrenome 
 Arnold Hauser (1892 1978), um escritor e historiador da arte
 Cole Hauser (1975), um ator de cinema e televisão estadunidense
 Friedrich Hauser (1859 1917), um arqueólogo alemão
 Hermann Hauser (1882-1952), um luthier alemão 
 Hermann Maria Hauser (1948), um empreendedor austríaco de computação
 Kaspar Hauser (18121833), uma criança abandonada
 Stjepan Hauser (1986), um violoncelista croata
 Thomas Hauser (1946), um escritor estadunidense
 Walter Hauser (18371895), um político da Suíça
 Wings Hauser (1947), um ator, diretor e escritor de filmes estadunidense

Cultura 
 Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
 O Enigma de Kaspar Hauser ()

Lugares 
 Hauser (Idaho)